A350 har flere betydninger:
Airbus A350 –  et passagerfly udviklet af den europæiske flyproducent Airbus
A350 (vej) – en primærrute i Sydengland